est une expression anglaise signifiant « âge d'or ». Elle peut faire référence à :

Littérature 
L'Œcumène d'or (titre original : The Golden Age), roman de science-fiction écrit par John C. Wright et publié en 2002

Cinéma 

 , film américain d' sorti en 2006.

Musique

Chanson 

 , chanson de TV on the Radio présente sur l'album Dear Science sorti le  ;

 , chanson de The Asteroids Galaxy Tour présente sur l'album Fruit (album) sorti le .

Album 

 , album d'American Music Club sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Cracker sorti le  ;
 , album de Dizzy Wright sorti le  ;
 , album de The Legendary Pink Dots sorti en  ;
 , album de Woodkid sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi